Sorge puede hacer referencia a:

Personas 
 Friedrich Sorge (1828-1906), comunista germano emigrado a Estados Unidos.
 Georg Andreas Sorge (1703-1778), compositor barroco alemán.
 Reinhard Sorge (1892-1916),  escritor alemán.
 Richard Sorge (1894-1944), ciudadano de sangre alemana que trabajó como espía al servicio de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, con desempeño en el Japón, y capturado y ejecutado en 1944.
 Samy Sorge (1977-), también conocido como Samy Deluxe, artista alemán de hip hop y productor de Hamburgo.